Суперлига 2015/2016 — 14-й розыгрыш мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. В нём принимают участие 33 команды, которые разделены на 3 дивизиона. В регулярном чемпионате команды сыграют друг против друга в два круга — дома и на выезде. Лучшие восемь команд по итогам регулярного сезона выйдут в плей-офф.

Суперлига-1 дивизион

Участники

Регулярный сезон

 
 

Source: РФБ

Плей-офф

Матчи за 1-8 места

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-13 места

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок 
  Александр Гудумак («Сахалин»)

Символическая пятёрка

Суперлига-2 дивизион

Участники

Регулярный сезон

 
 

Source: РФБ

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-11 места

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок 
  Илья Александров (АлтайБаскет)

Символическая пятёрка

Суперлига-3 дивизион

Участники

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок 
  Алексей Альмушев («Согдиана-СКИФ»)

Символическая пятёрка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Чемпионат России по баскетболу
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе